Новак Ђоковић је освојио другу титулу. У финалу је савладао Стефаноса Циципаса са 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Освајањем овог трофеја, Ђоковић је тако постао први и једини играч који је минимум два пута освајао сваки од четири гренд слем турнира.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 B92 sport: Sva finala Rolan Garosa

Отворено првенство Француске у тенису 2021.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно